Ag ima več pomenov:
 simbol za kemijski element srebro.
 dvočrkovna koda po ISO 3166-1 za Antigvo in Barbudo.
 .ag je vrhnja internetna domena Antigve in Barbude.
 Ág, vas na Madžarskem v Županiji Baranja

Glej tudi

Zunanje povezave